Shāpur-i-Shahrvarāz ou  est un souverain d'Iran usurpateur aux dépens de la dynastie des Sassanides.

Biographie 

Fils de l'usurpateur Schahr-Barâz, et vraisemblablement de la princesse Mirhrān, une sœur de , il tente en vain de s'imposer en 630/631 après la destitution de la reine Bûrândûkht avec l'appui de Farrukh Hormizd, mais il doit faire face aux candidats « sassanides légitimes » au trône,  et , et surtout Azarmedûkht, la sœur de Bûrândûkht soutenue par le parti des « Pārsig ».

Notes et références

Bibliographie 
 Parvaneh Pourshariati, Decline and fall of the Sasanian Empire, I. B. Tauris & Co Ltd, New York, 2011 .

Shapur05
Décès en 631
Souverain sassanide